Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hopkins () :
le comté de Hopkins, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Hopkins, situé dans l'État du Texas.

Voir aussi